El Torneig d'Eastbourne 2018, oficialment conegut com a Nature Valley International 2018, és una competició tennística jugada sobre gespa dins els Premier Tournaments de la WTA femení i en les sèries 250 del circuit ATP masculí. Fou la 44a edició en categoria femenina i la vuitena en masculina, celebrant-se entre el 22 i el 30 de juny de 2018 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

El tennista alemany Mischa Zverev va guanyar el primer títol individual de la seva carrera amb 30 anys. Amb els títols dels seu germà petit Alexander Zverev van esdevenir els primers germans en guanyar un títol individual la mateixa temporada des 1989 amb els germans Emilio i Javier Sánchez. La danesa Caroline Wozniacki va guanyar el segon títol de la temporada i també el segon títol a Eastbourne (2009), els dos únics títols sobre gespa.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018